Угинде (; «праздник нового хлеба»: от  — «новый» и  — «хлеб»; ) — марийский национальный праздник, начинал цикл обрядов и праздников, связанных с осенними уборочными работами: жатвой, обмолотом хлеба и с его потреблением.

Главная идея праздника — поблагодарив богов за новый урожай, заручиться их благосклонностью и обеспечить в будущем свою семью хлебом, иметь достаток и неистощимость в продуктах питания. Отмечался праздник в каждом доме как семейное моление. Его проведение считалось обязательным. Православные марийцы молились в церкви и освящали новое зерно. В этот день принято было печь хлеб их зерна первого снопа и варить пиво.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Марийские праздники
Осенние праздники